El Real de Gandia kan syfta på följande platser:

Spanien 

 El Real de Gandia (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 El Real de Gandia (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar